Національний дивізіон Молдови 1993—1994 — 3-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул втретє поспіль здобув Зімбру.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тилігул взяв участь у Кубку кубків 1994—1995 як переможець Кубку Молдови 1993—1994.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1993—1994
Молдова
Молдова